Новая Англия (, Нью-Ингленд) — историческая область на северо-востоке США, включающая в себя следующие штаты: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт. Граничит с Атлантическим океаном, Канадой и штатом Нью-Йорк.

Здесь располагались одни из самых ранних поселений в Северной Америке. Пилигримы из Англии впервые поселились в Новой Англии в 1620 году, создав колонию Плимут. Десять лет спустя пуритане поселились к северу от колонии Плимут в Бостоне, образуя колонии Массачусетского залива. В течение следующих 130 лет Новая Англия участвовала в четырёх французских и индейских войнах, пока, наконец, британцы не победили французов и их союзников в Северной Америке.

Именно в Новой Англии в конце XVIII века зародилось сопротивление против британского парламента, вводившего новые налоги без согласия колонистов. Бостонское чаепитие, в котором выразилось недовольство жителей колоний, побудило Великобританию провести чистку в правительствах колоний. Противостояние привело к открытой войне в 1775 году и изгнанию англичан из Новой Англии весной 1776 года, а затем и к подписанию Декларации независимости в июле 1776 года.

Некоторые из первых движений в американской литературе, философии и образовании возникли в Новой Англии. Регион играл видную роль в движении за отмену рабства и стал первым регионом Соединённых Штатов, подвергшимся преобразованию в связи с промышленной революцией. Сегодня Новая Англия является одним из основных мировых центров образования, высоких технологий, страхования, медицины. Бостон является её культурным, финансовым, образовательным, медицинским и транспортным центром.

Каждый штат подразделяется на небольшие муниципалитеты, известные как города Новой Англии, которые регулируются городскими собраниями. Начиная с 1970 года избиратели чаще поддерживают либеральных кандидатов на государственном и федеральном уровне, чем в любом другом регионе Соединённых Штатов.

Бюро переписи населения Новой Англии является единственным из девяти региональных бюро переписи населения США, чьё название не связано с его географическим положением, и единственным подобным образованием с чётко обозначенными границами. Весь регион связывает сильное чувство культурной идентичности, что отличает его от остальной части страны, хотя это и часто оспаривается, из-за сочетания пуританства с либерализмом, аграрной жизни с промышленностью и изоляции с иммиграцией.

История

Коренное население 
Самое раннее известное население Новой Англии — это американские индейцы, говорившие на восточных алгонкинских языках. Известны племена абенаков, пенобскотов, пекотов, могикан, покумтуков и вампаноагов. До прибытия европейцев западные абенаки населяли Нью-Гэмпшир и Вермонт, а также часть Квебека и западного Мэна. Их центром был Норриджвок в современном штате Мэн.

Пенобскоты жили вдоль реки Пенобскот в штате Мэн. Вампаноаги занимали юго-восток штата Массачусетс, Род-Айленд и острова Мартас-Винъярд и Нантакет. Покумтуки жили в Западном Массачусетсе, могикане и пекоты в районе Коннектикута. Долина реки Коннектикут, проходящая по территории нынешних штатов Вермонт, Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Коннектикут, связывала различные народы в культурном, языковом и в политическом плане.

Около 1600 года французские, голландские и английские торговцы, исследуя Новый Свет, начали торговлю с индейцами металлическими, стеклянными изделиями и тканями в обмен на бобровые шкурки.

Виргинская компания 

10 апреля 1606 года король Англии Яков I утвердил указом компании Виргинии, Лондона и Плимута.
Это были частные торгово-финансовые предприятия, предназначенные для освоения земель Англией.

Благодаря Виргинской компании были освоены территории вплоть до северных границ штата Мэн. Осенью 1607 года была основана колония Попхэм в устье реки Кеннебек в штате Мэн. В отличие от Джеймстауна (Виргиния), основанного в апреле 1607, и ставшего первым английским поселением в Северной Америке, колония не смогла удержаться и была оставлена весной следующего года. Капитан Джон Смит, исследуя берега региона в 1614 году, назвал его «Новой Англией». Он также опубликовал описание Новой Англии.

Зимой 1616—1617 в Новую Англию, в бухту Биддефорд, прибыл капитан Ричард Вини. В наши дни там расположен город Биддефорд в штате Мэн.

В 1620 году «пилигримы» с корабля «Мейфлауэр» основали колонию Плимут, положившую начало постоянному поселению европейцев в Новой Англии.

Совет в Плимуте 
Название «Новая Англия» стало официальным 3 ноября 1620 года, когда устав компании Вирджиния Плимут был заменён Королевской хартией о Плимутском Совете по Новой Англии, акционерном обществе, учреждённом для колонизации и управления регионом. Первые колонисты, прибывшие в Плимут, подписали «Мэйфлауэрское соглашение», ставшее первым руководящим документом Колонии Массачусетского залива, заменённым в дальнейшем королевским уставом (1629). Порт и главный город колонии Бостон основан в 1630 году.

С 1633 года массачусетские пуритане начали селиться в Коннектикуте. Изгнанный из Массачусетса за ересь Роджер Уильямс, привёл группу своих сторонников на юг и основал Провиденс (1636) в области, которая позже стала штатом Род-Айленд. В это время Вермонт ещё не был заселён, а территории Нью-Гэмпшира и Мэна находились под управлением Массачусетса.

Колониальные войны 
В отношениях между колонистами и индейцами мир чередовался с вооружёнными столкновениями, самым кровавым из которых была Пекотская война (1636—1638), в ходе которой произошла резня Мистик. Шесть лет спустя колонии Массачусетского залива, Плимут, Нью-Хейвен и Коннектикут объединились в Конфедерацию Новой Англии (официально «Соединённые Колонии Новой Англии»). Конфедерация была создана в основном для координации взаимной обороны.

Вождь вампаноагов Метакомет по прозвищу Король Филип поставил целью полное истребление или изгнание белых поселенцев. Колонисты одержали решительную победу в Войне Короля Филипа (1675—76), но понесли тяжелейшие потери. Метакомет был убит, племя вампаноаг практически истреблено. С союзными ему племенами был заключён мир там, где сейчас расположены Нью-Гэмпшир и штат Мэн.

В течение последующих 100 лет колонистам Новой Англии пришлось вести ещё шесть войн, в основном, против Новой Франции. Союзниками Новой Англии в этих войнах были ирокезы, а союзниками Новой Франции выступали вабанаки. После завоевания Новой Англией Акадии (1710), она была превращена в Новую Шотландию под контролем Новой Англии, но на тот момент Нью-Брансуик и практически весь современный Мэн оставались спорной территорией между Новой Англией и Новой Францией. После победы англичан в Семилетней войне (1763), в долине реки Коннектикут открылся поселенческий регион Западный Нью-Гэмпшир, ныне Вермонт.

Фермеры Новой Англии становились относительно самостоятельными. Позже, благодаря пуританской трудовой морали, в Новой Англии начали развиваться торговля и ремесла, в отличие от Южных колоний, которые импортировали нужные товары из Англии.

Протекторат Англии 
Король Яков II был обеспокоен все большей самостоятельностью колоний, в том числе их самоуправлением и уставами, их открытым пренебрежением Навигационными Актами, и их растущей военной мощью. Поэтому он установил господство в Новой Англии Административного Союза (1686), включавшего в себя все колонии Англии в Новом свете. В 1688 году бывшие голландские колонии Нью-Йорк и Нью-Джерси были присоединены к Союзу. Союз, навязанный извне и вопреки укоренившейся демократической традиции региона, был крайне непопулярен среди колонистов.

Власть существенно изменила уставы колоний, назначив почти во всех королевских губернаторов. Возникла напряжённость между королевскими губернаторами с одной стороны, и выборными органами управления и должностными лицами колоний — с другой. Губернаторы желали установить неограниченную власть, а чиновники из местных выборных должностных лиц противились этому. Местные городские правительства, в большинстве случаев, продолжали работать по-прежнему как органы самоуправления.

После Славной революции в Англии (1688) бостонцы свергли королевского наместника сэра Эдмунда Андроса. Они захватили королевских чиновников, а также приверженцев Англиканской церкви, в ходе бескровного народного восстания. Эти напряжённые отношения, в конечном итоге, вылились в Американскую Революцию, ставшую началом Войны за Независимость США в 1775 году. Первые сражения войны состоялись в Лексингтоне и Конкорде, штат Массачусетс, позже состоялась осада Бостона континентальными войсками. В марте 1776 года британские войска были вынуждены оставить Бостон.

Новая Англия и становление Соединённых Штатов

Послереволюционная Новая Англия 
После Войны за Независимость Новая Англия перестала быть политической единицей, но регион, состоящий из самостоятельных штатов, по-прежнему имел важное культурное значение. К 1784 году все штаты региона уже предприняли шаги в направлении отмены рабства, а Вермонт и Массачусетс отменили рабство в 1777 и 1783 году, соответственно.

Во время войны с Англией 1812 года в Новой Англии возникло движение за отделение от США. Торговля Новой Англии только начинала восстанавливаться, и её купцы выступали против войны со своим самым крупным торговым партнёром. Двадцать семь делегатов от штатов Новой Англии собрались на Хартфордскую конференцию зимой 1814—1815 года, чтобы обсудить изменения в Конституции США для защиты интересов региона и укрепления автономии штатов, по их мнению, не учитываемых достаточно в торговых взаимоотношениях государств.

Вермонт получил статус штата в 1791 году после разрешения спора со штатом Нью-Йорк . 15 марта 1820, как часть Миссурийского компромисса, территории штата Мэн, ранее входившие в состав штата Массачусетс, были приняты в Союз как свободный от рабства штат. Сегодня регион Новая Англия состоит из шести штатов: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

До периода Гражданской войны в США Новая Англия отличалась от других штатов своими политическими тенденциями. Массачусетс и Коннектикут были в числе последних прибежищ федералистов, отстаивавших большую самостоятельность каждого штата. Когда оформилась двухпартийная система (1832), Новая Англия стала оплотом новой партии Вигов. Виги доминировали по всей Новой Англии, кроме Мэна и Нью-Гэмпшира. Ведущие государственные деятели — в том числе Дэниел Уэбстер — родом из этого региона. Новая Англия оставила вклад и в других областях жизни. Оттуда были многие известные литераторы и интеллектуалы, такие как Ральф Эмерсон, Генри Дэвид Торо, Натаниэль Готорн, Генри Лонгфелло, Джордж Банкрофт, Уильям Прескотт.

Промышленная революция 
Новая Англия стала ключевым регионом промышленной революции в США. На северном берегу морского порта Беверли (Массачусетс) в 1787 году появилась первая, и в дальнейшем крупнейшая, хлопкопрядильная фабрика в Америке. Технологические достижения мануфактуры Беверли привели к появлению более современных текстильных фабрик, в том числе Мельницы Слейтер в городе Патакет, Род-Айленд. Долину Блекстоун в Массачусетсе и Род-Айленде прозвали в Америке родиной промышленной революции. Города Лоренс и Лоуэлл (Массачусетс), Уонсокет (Род-Айленд), Льюистон (Мэн) стали центрами текстильной промышленности, основанной на инновациях Мельницы Слейтер и хлопчатобумажной мануфактуры Беверли.

География 

Штаты Новой Англии занимают площадь 71 991,8 квадратных мили (186 458 км2), то есть немного большую, чем штат Вашингтон, и большую, чем Англия. Штат Мэн составляет почти половину общей площади Новой Англии, но он лишь 39-й среди штатов по площади, немного меньше Индианы. Остальные штаты относятся к числу самых малых в США, в том числе наименьший штат Род-Айленд.

Климат 
Погодные условия различны по региону. Климат штатов Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт влажный с коротким мягким летом и холодной зимой. Коннектикут, Массачусетс, Род-Айленд, южная часть штата Мэн, южная часть Нью-Гэмпшира и Вермонта обладают влажным климатом с долгим тёплым летом, но также с холодной зимой.

Осень приходит в Новую Англию раньше, чем в соседние регионы, и благодаря густым лиственным лесам раскрашивает её в яркие цвета, что привлекает множество туристов.

Среднее количество осадков колеблется от 40 до 60 дюймов (1000—1500 мм) в год, хотя в северной части штата Вермонт и Мэн несколько меньше, 510—1000 мм. Глубина снежного покрова часто превышает 2,5 м, что делает горнолыжные курорты штата Мэн, Нью-Гэмпшира и Вермонта крайне привлекательными в зимнее время.

Самая низкая температура, зарегистрированная в Новой Англии −46 °C (Блумфилд, Вермонт, 30 декабря 1933 года). Самый маленький штат Род-Айленд является самым тёплым в Новой Англии, самый большой Мэн — самым холодным.

Крупнейшие города 
Список самых населённых городов на основе переписи 2010 года. В скобках указано население соответствующей городской агломерации.

  Бостон, Массачусетс: 617 594 (4 552 402)
  Вустер, штат Массачусетс: 181 045 (798 552)
  Провиденс, штат Род-Айленд: 178 042 (1 600 852)
  Спрингфилд, штат Массачусетс: 153 060 (692 942)
  Бриджпорт, штат Коннектикут: 144 229 (916 829)
  Нью-Хейвен, Коннектикут: 129 779 (862 477)
  Хартфорд, штат Коннектикут: 124 775 (1 212 381)
  Стэмфорд, штат Коннектикут: 122 643 (часть MSA Бриджпорт)
  Уотербери, штат Коннектикут: 110 366 (228 984)
  Манчестер, штат Нью-Гэмпшир: 109 565 (400 721)
  Лоуэлл, штат Массачусетс: 106 519 (315 158)
  Кембридж, штат Массачусетс: 105 162 (часть Большого Бостона)
  Портленд, штат Мэн: 66 194 (518 117)

В XX веке рост городов в регионах, окружающих Нью-Йорк, оказал важное влияние на соседний и тесно связанный с ним Коннектикут.

Экономика

Производство 
Исследование, проведённое в Университете штата Коннектикут (2010), показало, что производство в Новой Англии, как правило, дороже, чем в других частях США. Только Мэн был менее дорогостоящим. Вермонт, Род-Айленд и Нью-Гемпшир показали самые высокие по стране производственные затраты.

См. также 
 Новая Франция
 Новые Нидерланды
 Янки
 Новая Испания

Примечания

Ссылки 

 New England Governors Conference
 Historic New England
 Minuteman National Park Homepage
 Historic USGS Maps of New England & NY

Регионы США